При́йма — українське прізвище. Відомі носії:

 Прийма Василь Матвійович ( 1897) — майстер різблення і малювання на дереві.
 Прийма Василь Миронович (* 10 червня 1991, Новояворівськ) — український футболіст, захисник.
 Прийма Володимир (*17 липня 1906, Страдч — †26 червня 1941) — блаженний Української греко-католицької церкви.
 Прийма Федір Якович (1909—1993) — російський і український радянський літературознавець.

Див. також 
 Прийма-1 — грот у Львівській області.

Українські прізвища